Miejscowości w USA:
 Bowbells – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
Gminy w USA:
 Bowbells (ang. Bowbells Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke